Луганская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Луганская волость (Севский уезд) — в составе Брянской губернии, Севский уезд. Существовала в 1924—1929 годах
 Луганская волость (Бахмутский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Бахмутский уезд
 Луганская волость (Славяносербский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Славяносербский уезд